

Березова Річка — селище, Таштагольський район, Кемеровська область
 Березова Річка — присілок, Томський район, Томська область